Christiania – dzielnica Kopenhagi
 Christiania – jedna z dawnych nazw norweskiej stolicy (Oslo)

Gminy w USA:
 Christiania (ang. Christiania Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson
 Christiania (ang. Christiania Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burleigh